Х 72500 — французский дизель-поезд компании Alstom. Производился в 1997-2002 годах. Всего было построено 117 поездов. По состоянию на 2011 год эксплуатируются все произведённые поезда. Был создан для замены устаревших X 2200. 

Эксплуатируется поезд во всей континентальной Франции.

Ссылки 
http://trainspo.com/class/900/

Дизель-поезда Франции